«Сокровища ацтеков» () — приключенческий фантастический фильм о найденных группой археологов сокровищах древнего города, с наложенным на них проклятием.
В главных ролях — звёзды сериалов «Звёздные врата: SG-1» и «Зачарованные» Майкл Шэнкс и Шеннен Доэрти.
Премьера состоялась в США 20 декабря 2008 года на телевидении.

Сюжет 
В глубоких пещерах Гранд-Каньона, одного из глубочайших каньонов в мире, расположенного на плато Колорадо в штате Аризона (США), обнаруживается город, неизвестный и сокрытый от цивилизации. В нём свои секреты и древние сокровища. Об этом узнаёт доктор Джордан, отправившись со своей командой археологов на раскопки. Но найденное открытие пугает совсем не этим — по старой версии, земля является про́клятой и находится под охраной не только жестоких воинов, но и неизвестных доселе фантастических чудовищ, с крыльями, наделёнными огромной силой. Команда археологов не возвращается домой, и тогда дочь доктора Джордан Сьюзен отправляется на его поиски.

В ролях 
 Майкл Шэнкс — Джейкоб
 Шеннен Доэрти — Сьюзен Джордан
 Джей Ар Борн — Марко
 Хезер Дорксен — Хилди
 Дункан Фрэйзер — доктор Самуэль Джордан
 Питер Нью — Исаак Престон

Производство 
Съёмки проходили с 26 апреля по 14 мая 2008 года в Канаде.

Мировой релиз 
  — 20 декабря 2008 года
  — 9 июня 2009 года — прокатчик — компания «Сигма Фильм»
  — 1 июля 2009 года — премьера на DVD
  — 28 апреля 2010 года — премьера на DVD

Критика 
В обзоре DVD-издания фильма на сайте The Nerd Mentality Рич Крафт назвал фильм откровенно плохим, отметив невыразительную игру актёров, слабую операторскую работу и неинтересный сюжет.
Обозреватель также заметил, что фильм, возможно, стоит просмотра, если зрителя не беспокоит, что люди оказываются в полном порядке, после того как на них падают огромные валуны, отлично себя чувствуют после отравления и почти без усилий в считанные секунды убивают 10000-летнее существо.

См. также 
 Гранд-Каньон
 Ацтеки

Примечания

Ссылки 

Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов 2008 года
Приключенческие фильмы Канады
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Ацтеки в культуре